Берна́р де Ногаре́ ():

 Бернар де Ногаре (Bernard de Nogaret de la Valette, 1553—1592) — французский вельможа, дядя последующего;
 Бернар де Ногаре (Bernard de Nogaret duc d’Epernon; 1592—1661) — французский вельможа, племянник предыдущего.